Microcosm è un videogioco del 1993 sviluppato da Psygnosis e pubblicato da Fujitsu per FM Towns. Sparatutto su rotaia, il gioco è stato convertito per Sega Mega CD, 3DO e Amiga CD32.

Collegamenti esterni